Комо́ры — топоним:

 Коморские острова — архипелаг вулканического происхождения в Индийском океане.
 Коморы — государство в Восточной Африке на Коморских островах.
 Коморы — село в Заречненском районе Ровненской области Украины.